Serra de Tresserres: serra al municipi de Cardona (Bages).
 Torrent de Tresserres, torrent de Cardona (Bages).
 Tresserres (Cardona): barri del municipi de Cardona (Bages).